Waldhöfen ist der deutsche Name folgender Orte:
 Waldhöfen (bis 1943 Katschlin), Kreis Birnbaum, Posen: Kaczlin, Dorf im Powiat Międzychodzki, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Waldhöfen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Konstantinowka (Kaliningrad, Gurjewsk) (bis 1993: Uljanowo), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland